Das Guangzhou Masters 1996 war ein Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1995/96. Die einzige Ausgabe des Turnieres fand im Februar 1996 im White Swan Club in der chinesischen Stadt Guangzhou statt. Sieger wurde der Malteser Tony Drago mit einem Finalsieg über Altmeister Steve Davis aus England. Davis gelang mit einem 111er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Das Turnier hatte keinen Sponsor. Dennoch wurden 11.000 Pfund Sterling an den Sieger ausgeschüttet. Ob es weiteres Preisgeld gab, ist unbekannt.

Turnierverlauf 
Zum Turnier wurden insgesamt acht Spieler eingeladen: vier Spieler der Weltspitze sowie vier chinesische Spieler. Drei dieser einheimischen Spieler waren Amateure, lediglich Guo Hua war ebenfalls Profispieler. Im K.-o.-System mit zwei verschiedenen Best-of-Modi wurde das Turnier entschieden. Die drei chinesischen Amateure schieden noch im Viertelfinale aus, während Guo Hua überraschend Weltspitzenmitglied David Roe besiegen konnte.

Century Breaks 
Beiden Finalisten gelang im Verlaufe des Turnieres je ein Century Break:
  Steve Davis: 111
  Tony Drago: 107

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1996
Billardturnier in Guangzhou